CXH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto COAL HARBOUR SPB, Vancouver (BC), Canada